Mills County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Mills County (Iowa) – okres státu Iowa
 Mills County (Texas) – okres státu Texas